Bozsik József (1925–1978) olimpiai bajnok labdarúgó
 Dr. Bozsik József (1929–2008) a XI. majd a XIII. kerület tanácselnöke
 Bozsik József (1952) lovas, válogatott fogathajtó
 Bozsik József (1983) programtervező matematikus, címzetes egyetemi docens
 Bozsik József (1987) labdarúgó